Kotolte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Kotolte, Tenejapa, Chiapas, 
 Kotolte, Chamula, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar